«Lemonade» — шостий студійний альбом американської R&B-співачки Бейонсе. У США вийшов 23 квітня 2016 через лейбли Parkwood Entertainment та Columbia Records. Робота над альбомом почалася у 2014.

Список композицій

Чарти

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Бейонсе 

Альбоми Бейонсе
Альбоми Parkwood Entertainment
Альбоми Columbia Records